Justin Sweet, född 18 oktober 1994 i Las Vegas i Nevada, USA har på senare år blivit en av de mer betydelsefulla fantasykonstnärerna och illustratörerna på marknaden. Efter att ursprungligen blivit utbildad vid Fullerton College i Kalifornien började han arbeta för bland annat Black Isle Studios. Numera utför han frilansarbete för diverse datorspel, fantasyböcker, tidskrifter med mera. Han bor i södra Kalifornien tillsammans med sin fru och sina tre barn.

Externa länkar
Officiell webbplats

Födda 1994
Amerikanska konstnärer
Fantasykonstnärer
Män
Levande personer